Демешко — белорусская () и украинская фамилия. Считается связанной с просторечной формой христианского мужского имени Дементий (Дометиан) — Святой из числа сорока Севастийских мучеников (день памяти — 22 марта).

Известные носители 
 
 Демешко, Виктор Иванович — лауреат Государственной премии СССР, почётный шахтёр Украины, полный кавалер знака «Шахтерской славы».
 Демешко, Игорь Викторович (род. 1989) — казахстанский футболист.
 Демешко, Наталья Демьяновна (конец XVII века — 1762) — статс-дама при дворе российской императрицы Елизаветы Петровны.